Slawhorod (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der zentralukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 2200 Einwohnern (2014).

Die Siedlung liegt im Süden des Rajon Synelnykowe an der Grenze zur Oblast Saporischschja 25 km südlich vom Rajonzentrum Synelnykowe. Zur gleichnamigen Siedlungsratsgemeinde zählen noch die 6 Dörfer Behma ( ) mit etwa 250 Einwohnern, 
Nowoolexandriwske ( ) mit etwa 60 Einwohnern, 
Nowoolexandropil ( ) mit etwa 60 Einwohnern, 
Perschoswaniwka ( ) mit etwa 170 Einwohnern, 
Poljowe ( ) mit etwa 140 Einwohnern und 
Turhenjewka ( ) mit etwa 500 Einwohnern.

Der Ort entstand als Bahnhofssiedlung nach dem Bau einer Eisenbahnstrecke, welche hier 1873 einen Bahnhof mit dem Namen Slawgorod bekam. Seit 1938 besitzt die Ortschaft den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Weblinks 
 Informationen zum Ort (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Gegründet im 19. Jahrhundert
Rajon Synelnykowe